A Turma do Bem, ou TdB, é uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) que presta atendimento odontológico gratuito a jovens de 11 a 17 anos e a mulheres vítimas de violência. A organização foi fundada em 2002 pelo cirurgião-dentista Fábio Bibancos. 

A TdB gerencia a maior rede de voluntariado especializado do mundo através do programa Dentista do Bem, que oferece tratamento dentário gratuito a jovens sem condições de pagar por um atendimento odontológico. Atualmente (2019), já atendeu mais de 73 mil jovens em todo o Brasil, América Latina e Portugal.

Outro grande frente da organização é o programa Apolônias do Bem, que trata, integral e gratuitamente, mulheres vítimas de violência que tiveram a dentição afetada como consequência desses maus-tratos e já garantiu atendimento a mais de mil mulheres no Brasil. Por conta de sua grande representatividade recebe apoio institucional da ONU Mulheres. 

Outros reconhecimentos importantes que a Turma do Bem já recebeu são o prêmio de Melhor Iniciativa de Ação Social, da Fundación MAPFRE (prêmio recebido diretamente das mães da Rainha Sofia, da Espanha); o Prêmio UBS Visionaris ao Empreendedor Social; o reconhecimento da Epic Foundation como “organização de alto impacto social com enfoque em crianças e adolescentes”; o Prêmio da Fundação Schwab para Empreendedores Sociais; entre outras condecorações.

A Organização 

Em 1995, o Dr. Fábio Bibancos escreveu seu primeiro livro, Um Sorriso Feliz para seu Filho, com foco na prevenção de problemas odontológicos. Durante o lançamento, foi convidado para fazer palestras em colégios particulares e, depois, em escolas da rede pública, onde as mães mostravam a grave situação bucal dos filhos. Nesses locais, a prevenção odontológica já não adiantava mais. Foi então que resolveu unir 15 colegas e, juntos, passaram a atender gratuitamente alguns casos em seus consultórios. Assim surgiu a ideia inovadora que hoje se tornou a maior rede de voluntariado especializado do mundo: o Dentista do Bem.

Em 2002, com o aumento significativo de dentistas, a TdB foi oficializada e recebeu a certificação do Ministério da Justiça como OSCIP.

Atualmente, a TdB atua em mais de mil e trezentos municípios no pelo Brasil, em doze países da América Latina, entre eles Argentina, Bolívia, Paraguai, Colômbia, Chile, Equador, Panamá, Peru, Venezuela, República Dominicana, Uruguai e México; e na Europa, em Portugal.

Além dos programas Dentista do Bem e Apolônias, a TdB também tem projetos de mobilização e sensibilização sobre a situação odontológica no Brasil, entre eles o Estudante do Bem, voltado para universitários de Odontologia; o Meninas 15, um acompanhamento mensal proposto pela TdB a jovens beneficiárias do programa Dentista do Bem; além dos projetos Dentista Verde, que atenta sobre conscientização ambiental; a Liga do Dentista Limpo, sobre biossegurança; e o Vez do Bem, que orienta cirurgiões-dentistas por uma atuação adequada no atendimento de pessoas com deficiência.

Missão, valores e propostas

Missão 
Nossa missão é mudar a percepção da sociedade sobre a questão da saúde bucal, e da classe odontológica com relação ao impacto socioambiental de sua atividade.

Valores 
Fazer pelo outro o que faríamos pelo nosso filho; Realizar com estética e alegria; Eficácia e transparência na gestão.

Propostas 
Para a sociedade:

Promover soluções de acesso a tratamentos odontológicos;

Para a classe odontológica:

Valorizar e mobilizar os profissionais para uma nova conduta socioambiental;

Para o setor empresarial:

Discutir práticas éticas no setor odontológico; Incentivar produtos e serviços de baixo custo que promovam acesso; Inspirar condutas responsáveis em outros setores;

Para o Governo:

Influenciar e mudar políticas públicas.

Programas

A Turma do Bem atua em diversos frentes dentro do universo da Odontologia através dos seus programas: Dentista do Bem, Apolônias do Bem, Meninas 15, Estudante do Bem, Assistente do Bem, a Liga do Dentista Limpo e o Dentista Verde.

Dentista do Bem 
Criado em 2002, o Dentista do Bem é o principal programa da TdB e conta com o trabalho voluntário de cirurgiões-dentistas que atendem em seu próprio consultório crianças e jovens de baixa renda entre 11 e 17 anos, proporcionando tratamento odontológico gratuito até que completem 18 anos. Atualmente, é a maior rede de voluntariado especializado do mundo.

São mais de 17,3 mil dentistas voluntários espalhados por aproximadamente 1.300 municípios dos 26 estados brasileiros e Distrito Federal. O programa também está presente em Portugal e doze países da América Latina: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, republica Dominicana, Uruguai e Venezuela.

A seleção dos beneficiários é feita por um índice de prioridade, que beneficia os adolescentes mais pobres, com problemas bucais mais graves e os mais velhos, que estão mais próximos do primeiro emprego. Os dentistas voluntários atendem os adolescentes selecionados em seus próprios consultórios até eles completarem 18 anos.

O tratamento é totalmente gratuito e completo, incluindo, se necessário, radiografias, ortodontia, próteses e implantes, por exemplo. Mais de 600 mil jovens passaram pelas triagens, e mais 70 mil já foram encaminhadas ao dentista.

Apolônias do Bem 
O programa Apolônias do Bem proporciona tratamento odontológico gratuito a mulheres cisgênero e transgênero que vivenciaram situações de violência. Desde 2012, ano no qual foi criado, já possibilitou que mais de mil beneficiárias tivessem acesso ao tratamento completo (que em muitas vezes até extrapola a Odontologia, como tratamentos estéticos, apoio jurídico e outras contribuições). Por conta de seu impacto, o programa recebe apoio institucional da ONU Mulheres e do Projeto Fênix, iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) e a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Estado de São Paulo (Comesp). 

As beneficiárias são selecionadas por meio de triagens, quando passam por um rápido exame oral, não invasivo, e respondem ao OHIP (sigla em inglês, que significa Perfil de Impacto de Saúde Oral), uma ferramenta científica que mede o impacto da saúde bucal na qualidade de vida de uma pessoa.

São priorizadas as mulheres com problemas odontológicos mais graves e OHIP mais alto, que sustentam a família e retomaram os estudos ou estão fazendo cursos de capacitação profissional.

Por que Apolônias? 
Personagem histórica, Apolônia viveu em Alexandria e morreu em 249, após ser presa, espancada e ter seus dentes quebrados e arrancados. Com o projeto, a TdB leva assistência odontológica para as apolônias de hoje, que também estampam a marca da violência em seus rostos.

Projetos

Entre os principais projetos da TdB estão o Estudante do Bem, que contempla e envolve alunos de Odontologia dentro do universo do voluntariado e o Meninas 15, que inclui um grupo de beneficiárias da Turma do Bem em um programa de empoderamento feminino.

Estudante do Bem 
Promovido desde 2012, o projeto já contou com a participação de mais de dois mil estudantes de Odontologia de todo o Brasil que, através de relatos de caso, mostraram a realidade da saúde bucal de suas regiões. 

O EDB tem o objetivo de mobilizar e sensibilizar estes estudantes sobre a situação odontológica de pessoas que são vítimas de violência social, invisíveis para a sociedade e que apresentam marcas que causem deficiências funcionais. Além de promover e premiar os melhores trabalhos, os finalistas participam da capacitação e premiação do Melhor Dentista do Mundo durante o evento Sorriso do Bem, que será realizado em novembro de 2019, em São Paulo, na Virada do Voluntário.

Na edição 2019, a oitava do projeto, a TdB propõe um concurso em duas categorias: o melhor vídeo e a melhor fotografia com tema “Sorrisos Excluídos“.

Meninas 15 
Em 2017, quando a Turma do Bem completou 15 anos, foi escolhido um grupo de “debutantes” para dar início a um novo programa de empoderamento feminino que surgiu com a percepção de que a realidade das meninas beneficiárias era bem mais complexa do que a dos meninos, fator que comprometia até mesmo o andamento do tratamento odontológico de parte destas jovens. 

A partir desta premissa, a TdB decidiu ampliar o tratamento a uma grupo de 15 garotas que além do tratamento odontológico, participam de reuniões, visitações e compartilham suas visões e opiniões uma vez por mês, em reuniões que acontecem na sede da Turma do Bem.

Assistente do Bem 
Já o Assistente do Bem tem como objetivo proporcionar conhecimento através de cursos gratuitos de formação técnica em Auxiliar de Saúde Bucal, a todos os beneficiários que participam do programa Dentista do Bem; 

Infelizmente, o projeto encontra-se suspenso por falta de aporte financeiro.

Dentista Verde 
O Dentista Verde aborda questões sobre sustentabilidade e consciência ambiental, com o objetivo de levantar o questionamento sobre o impacto socioambiental do exercício da profissão de odontologia.

Sorriso do Bem

Desde 2006, anualmente a TdB realiza o Sorriso do Bem - um grande evento que homenageia e premia quem mais se destacou nos programas e projetos da TdB (Dentista do Bem, Estudante do Bem, entre outros). São premiados dentistas/coordenadores voluntários e parceiros. Os dentistas voluntários que mais contribuem com a sua comunidade são premiados com o título de Melhor Dentista do Mundo.  

A noite de premiação é o evento que marca o fechamento do Sorriso do Bem, que também promove um espaço de reflexão com palestras, integração e capacitações dentro do universo da Odontologia. 

Os melhores coordenadores participam de uma série de atividades, como palestras, dinâmicas e fóruns de discussão, com o objetivo de valorizar e aprimorar o seu trabalho.

Melhores Dentistas do Mundo

Melhores Dentistas do Mundo 2006 
Dr. Rodrigo Soeiro Senise (São João da Boa Vista/SP), Dra. Patrícia Messias Miranda (Poços de Caldas/MG), Dra. Maria de Fátima Faria (Patos de Minas/MG), Dra. Viviani Guimarães de Assis Barbosa (Santa Rita de Caldas/MG) e Dr. Wagner Izumi Sawada Germiniani (Ponta Grossa/PR).

Melhores Dentistas do Mundo 2007 
Vencedora: Dra. Daiz Nunes (Macapá/AP) 

Finalistas: Dra. Carmen Falcon (Rio de Janeiro/RJ), Dra. Ivana de Pádua Dias da Silva (Ubatuba/SP), Dr. Antonio Adão (Santo André/SP) e Dra. Viviani Guimarães de Assis Barbosa (Santa Rita de Caldas/MG).

Melhores Dentistas do Mundo 2008 
Vencedora: Dra. Adriana Papel Dib (São Luís de Montes Belos/GO)

Finalistas: Dra. Sandra Bezerra (Olho D’água das Flores/AL), Dr. Saulo Nixon (São Gonçalo/RJ), Dra. Samara Stein (Artur Nogueira/SP) e Dra. Viviani Guimarães (Santa Rita de Caldas/MG).

Melhores Dentistas do Mundo 2009 
Vencedor: Dr. Fernando Augusto Aparecido (Guarulhos/SP) 

Finalistas: Dr. Saulo Nixon (São Gonçalo/RJ), Dra. Regina Cosenza (Barão de Cocas/MG), Dra. Rianne Vilela (Guarapari/ES) e Dra. Helen de Jesus Daniel (Teresina/PI).

Melhores Dentistas do Mundo 2010 
Vencedora: Dra. Carmen Cristina Carvalho Falcon (Rio de Janeiro/RJ) 

Finalistas: Dra. Nícia de Mattos Arruda (Igaraçu do Tietê e Barra Bonita/SP), Dra. Maria de Fátima Menezes (Niterói/RJ), Dra. Bruna Ganzarolli Costa (Pedreira/SP) e Anna Cristina Tenan (Teresópolis/RJ).

Melhores Dentistas do Mundo 2011 
Vencedora: Dra. Luciana Bason Marques (Pindamonhangaba/SP)

Finalistas: Dra. Nícia de Mattos Paranhos Arruda (Igaraçu do Tietê e Barra Bonita/SP), Dr. Luiz Scott (São Paulo/SP), Dra. Fátima Pereira Porto (Belo Horizonte/MG) e Dra. Jakeline Dantas Tavares (Pelotas/RS);

Melhores Dentistas do Mundo 2012 
Vencedor: Dr. Osvaldo Magro Filho (Araçatuba/SP)

Finalistas: Dr. Eric Jacomino Franco (Brasília/DF), Dr. Leonardo Assis Costa (Salvador/BA), Dra. Magali Arantes e Dr. Walter Silva Jr. (Bauru/SP) e Dra. Rosemary Marqueti Pinheiro (Cachoeiro de Itapemerim/ES);

Melhores Dentistas do Mundo 2013 
Vencedora: Dra. Nícia de Mattos Paranhos Arruda (Igaraçu do Tietê e Barra Bonita/SP) 

Finalistas: Dra. Ana Carolina Massaro (Marília/SP), Dra. Jakeline Dantas Tavares (Pelotas/RS), Dra. Rosemary Marqueti de Matos Pinheiro (Cachoeiro de Itapemirim/ES) e Dra. Selma dos Reis Rocha Santos (Curitiba/PR e Cubatão/SP).

Melhores Dentistas do Mundo 2014 
Vencedora: Dra. Ana Carolina Massaro (Marília/SP)

Finalistas: Dr. Eric Jacomino Franco (Brasília/DF), Dr. Osvaldo Magro Filho (Araçatuba/SP), Dra. Rafaela Nazaré de Oliveira (Denise/MT) e Dra. Vanessa Leal Tavares Barbosa (Vitória/ES).

Melhores Dentistas do Mundo 2015 
Vencedor: Dr. Eric Jacomino Franco (Brasília/DF) 

Finalistas: Dr. Leonardo Assis Costa (Salvador/BA), Dr. Bratsson Farfan (Lima/Peru), Dra. Selma Rocha (Curitiba/PR) e Dra. Gracimara David (Taiobeiras/MG).

Melhores Dentistas do Mundo 2016 
Vencedor: Dr. Osvaldo Magro Filho (Araçatuba/SP) 

Finalistas: Dr. Armando Moraes Piva (Barbacena/MG), Dra. Maria Cristina Portes Souza (Ubatuba/SP), Dr. Leonardo Assis Costa (Salvador/BA) e Dra. Daiz da Silva Nunes (Macapá/AP).

Melhores Dentistas do Mundo 2017 
Vencedor: Dr. Leonardo Assis Costa (Salvador/BA)

Finalistas: Dra. Meire Almeida (Ilhéus/BA), Dr. Garbes Crespan (Itu/SP), Dra. Daiz Nunes (Macapá/AP) e Dra. Beatriz Adriana Collins Villanueva (Nanchital/México);

Melhores Dentistas do Mundo 2018 
Vencedora: Dra. Beatriz Adriana Colllins Villanueva (Nanchital/México)

Finalistas: Dra. Bruna Thais Tedesqui (São José do Rio Preto/SP), Dra. Telma Konishi (Araraquara/SP), Dra.Thassia Roberta Macedo (Jaboatão dos Guararapes/PE) e Dra. Maria Cristina Souza (Ubatuba/SP);

Melhores Dentistas do Mundo 2019

Vencedora: Dra. Telma Konishi (Araraquara/SP)

Finalistas: Dra. Maira Rodrigues  (Caetité/BA), Dra. Ligia Nogarett (Porto Alegre/RS), Dra. Maria Cristina Souza (Ubatuba/SP), Dra. Rosemary Marqueti (Cachoeiro de Itapemirim/ES).

Reconhecimentos
Prêmio Empreendedor do Ano - Em 2006, o Dr. Fábio Bibancos, presidente da TdB, foi reconhecido como empreendedor social do ano pela Fundação Schwab pela criação do projeto Dentista do Bem. O prêmio é oferecido no Brasil em parceria com a Folha de S. Paulo.

Título de Fellow Ashoka - Em 2007, recebemos mais um reconhecimento pelo trabalho do projeto Dentista do Bem. A Ashoka deu o título de fellow para o Dr. Fábio Bibancos pelo trabalho realizado, colocando em evidência o projeto junto a empreendedores sociais do mundo todo.

Salesforce Foundation - A Salesforce também deu seu apoio à Turma do Bem como reconhecimento do trabalho e impacto social feito desde sua criação – doou para a OSCIP sua plataforma, em 2007.

Prêmio Saúde Oral - Em 2011, a Turma do Bem recebeu o prêmio Saúde Oral, na categoria Solidariedade Social, pelo trabalho do programa Dentista do Bem feito em Portugal.

Aval da Epic Foundation - Em 2015, a Turma do Bem recebeu o reconhecimento da Epic Foundation como uma organização de alto impacto social com enfoque em crianças e adolescentes, entrando assim para seu portfolio de instituições mais significativas do mundo, com aval da Organização das Nações Unidas.

Visionaris – Prêmio UBS ao Empreendedor Social - O Dr. Fábio Bibancos ganhou o prêmio de Empreendedor Social do ano de 2016, como apoio e promoção do desenvolvimento social.

Melhores ONGs do Brasil - A Turma do Bem ganhou o prêmio “Melhores ONGs do Brasil”, em 2017, em evento criado pelo Instituto Doar e a revista ÉPOCA. Ao todo, foram selecionadas 100 organizações mais importantes dentre as mais de 300 mil atuantes no Brasil.

Melhor Iniciativa em Ação Social - Em 2018, a Turma do Bem recebeu da Fundación MAPFRE o prêmio como reconhecimento de sua contribuição em projetos para melhorar a integração e qualidade de vida de grupos desfavorecidos.

Canais de Comunicação da Turma do Bem
Desde 2018, o canal Fábio Bibancos no YouTube traz dicas e tem se transformado em um grande ambiente para quem deseja tirar dúvidas sobre Odontologia e conhecer um pouco mais do trabalho da Turma do Bem. 

Além de vídeos sobre diversos temas relacionados à Odontologia, é possível ter acesso aos diversos documentários da TdB, pautas sobre políticas públicas e empreendedorismo social. 

A Tdb também está presente no Facebook, Instagram e Twitter. 

Site Oficial da TdB
Blog Oficial Fábio Bibancos
Fábio Bibancos, da Turma do Bem, é eleito o Empreendedor Social 2006
Creating healthy smiles in Brazil to improve social inclusion
http://saude.pesquisablogs.com.br/post.php?ref=turma+do+bem+a+maior+rede+de+voluntariado+especializado+do+mundo&KEYWORD=24970&POST=3915262
http://turmadobem.org.br/br/nossos-projetos/apolonias-do-bem/
Turma do Bem. Sorrisos Insanos, 2012.
Bibancos, Fábio. Um sorriso feliz para seu filho (1995). São Paulo, CLA.
Portal do Governo do Estado do Piauí «Seduc e Turma do Bem promovem a maior triagem odontológica gratuita»

Organizações não governamentais do Brasil
Odontologia